Давид Симансон (Давидс Симансонс) (, 4 апреля 1859 года, Лифляндская губерния, Российская империя — 13 января 1933 года, Рига, Латвия) — первый главнокомандующий латвийской армией, генерал латвийской армии и генерал-майор русской армии. Кавалер военного ордена Лачплесиса. Бывший военный министр Латвии.

Биография 
Родился 4 апреля 1859 года в Вольмарском уезде в семье сельскохозяйственных работников. Окончил Лимбажскую уездную школу. В 1880 году начинает свою военную карьеру, добровольно поступив в 115-й пехотный Вяземский полк русской армии. Затем оканчивает школу юнкеров. В 1894 году окончил Академию Генерального штаба. Затем командовал полком. Участвовал в русско-японской войне, где в бою был контужен. В 1910 году был повышен до полковника. В 1912 году назначен командиром 66-й пехотного Бутырского полка. Затем участвовал в Первой мировой войне. В 1915 году получил чин генерал-майора. Был назначен командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии. В 1917 году ушёл на пенсию.

Участвовал в Освободительном войне Латвии и в 1919 году назначен первым главнокомандующим латвийской армией. Был военным министром Латвии. После продолжительной болезни умер в 1933 году. Похоронен на Братском кладбище в Риге.

Награды 
 Военный орден Лачплесиса (3 ст.)
 Крест Заслуг айзсаргов
 Георгиевское оружие
 Орден Святого Владимира (3 и 4 ст.)
 Орден Святой Анны (2 ст.)
 Орден Святого Станислава (1 и 3 ст.)

Источники 
 Latvijas armijas augstākie virsnieki (1918—1940) Biogrāfiska vārdnīca, Rīga: LVVA, Izdevniecība «Nordik» ISBN 9984-510-17-4

Ссылки 
 Краткая биография 
 Краткая биография Давида Симансона
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Генералы Латвии
Военачальники Первой мировой войны
Участники Русско-японской войны (Россия)
Министры обороны Латвии
Похороненные на Братском кладбище (Рига)